Молодёжная сборная Казахстана по хоккею с шайбой — команда, представляющая Казахстан на международных молодёжных турнирах по хоккею с шайбой. Управляется Казахстанской федерацией хоккея с шайбой (КФХ).

История 
Казахстан впервые вышел в элитный дивизион в 1998 году. В Хельсинки, казахстанцы обыграли словаков со счётом 5–2, и таким образом вышли в четвертьфинал. Однако казахстанцы в четвертьфинале проиграли финнам со счётом 14-1, после они обыграли канадцев со счётом 6-3 в матче за 7-ое место.

В 1999 году казахстанцы во второй раз вышли в четвертьфинал. Однако казахстанцы ещё раз проиграли четвертьфинальный матч, на этот раз канадцам. В матче за 5-ое место казахстанцы проиграли финнам.

В 2000 году Казахстан также вышел в четвертьфинал, где проиграл Чехии.

Четырехлетнее пребывание Казахстана в элитном дивизионе прерывается в 2001 году, где они проигрывают все матчи, в том числе матч за сохранения места в элитном дивизионе.

Казахстан проводит шесть лет в первом дивизионе и выходит обратно в элитный дивизион в 2007 году.

Казахстан играл в элитном дивизионе 2008 года, которая проходила в Либерце. Казахстанцы заняли 8-ое место, сохранив место в элите.

В 2009 году в элитном дивизионе, которая проходила в Оттаве, Казахстан занял последнее место в группе. В утешительном раунде на вылет из дивизиона, Казахстан крупно проиграл Латвии.

В 2018, после девяти лет пребывания в первом дивизионе, Казахстан занимает  первое место в дивизионе и выходит в элитный дивизион 2019 года.

В 2019 году в элитном дивизионе, которая проходила в Канаде, Казахстан занял последнее место в группе. В утешительном раунде на вылет из дивизиона, Казахстан обыграл Данию и сохранил место в элите.

В 2020 году в элитном дивизионе, которая проходила в Чехии, Казахстан обратно занял последнее место в группе. В утешительном раунде на вылет из дивизиона, Казахстан проиграл по группе встреч Германии.

Текущий состав 
Состав игроков для участия на МЧМ-2020, согласно официальному сайту ФХК.

Выступления на чемпионатах мира

Статистика игроков 
По состоянию на 2019 год

Примечание. Игроки, выделенные курсивом, продолжают выступления.

Ссылки 
 Молодёжная сборная Казахстана на eliteprospects

Хоккей с шайбой в Казахстане